Бундесліга 2018—2019 () — 56-ий сезон першої німецької Бундесліги. Чемпіонат стартував 24 серпня 2018, а фінішував 18 травня 2019.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тур за туром 

Оновлено після матчів, зіграних 18 травня 2019.

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|colspan="5" style="background: #D0D0D0; text-align: center;" | 23 — 27 травня 2019

|}

Статистика

Найкращі бомбардири 

Оновлено після матчів, зіграних 18 травня 2019.

Хет-трики 

Оновлено після матчів, зіграних 18 травня 2019.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Бундесліга на soccerway 

2019
Німеччина
Німеччина
2018 у німецькому спорті
2019 у німецькому спорті